Кирил Костов може да се отнася за:

 Кирил Костов (1900 - 1923), български революционер, деец на БКП;
 Кирил Костов (1924 - 1996), български музикант и общественик.